1953 Голяма награда на Нидерландия е 2-рото за Голямата награда на Нидерландия и трети кръг от сезон 1953 във Формула 1, провежда се на 7 юни 1953 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия